Metarbelodes este un gen de insecte lepidoptere din familia Cossidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Metarbelodes